Ива́н Гончаре́нко: Гончаренко, Иван Григорьевич (1920—1945) — советский офицер, гвардии лейтенант, командир танка.
 Гончаренко, Иван Иванович (1923—2016) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации, заслуженный военный лётчик СССР.